Тейяна Тейлор (; род. 10 декабря 1990, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская певица, актриса, танцовщица и модель из Гарлема. В 2007 году подписала контракт с лейблом  Фаррелла Уильямса, тогда же получила известность благодаря участию в реалити-шоу «My Super Sweet 16» на MTV. В кино дебютировала в 2010 году. Начала работу в качестве модели, участвуя на различных показах недель мод. C 2012 года является подопечной лейбла GOOD Music, тогда же начала писать музыку и тексты, в частности для Ашера, Криса Брауна, Омариона, приняла участие в работе над альбомом Канье Уэста My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Дебютный альбом певицы VII вышел в 2014 году.

С 2016 года состоит в браке с Иманом Шампертом. У пары две дочери — Иман Тэйла «Джуни» Шамперт-младшая (род. 16.12.2015) и Рю Роуз Шамперт (род. 06.09.2020).

Дискография 
 VII (2014)
 K.T.S.E. (2018)
 The Album (2020)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 



Киноактрисы США